Kalle (rivier), rivier in Duitsland
 Kalle (bier), Belgisch bier